Альфос () — іспанська власна назва.

Топоніми

Альфос — муніципалітет
 Альфос-де-Брісія — муніципалітет
 Альфос-де-Кінтанадуеньяс — муніципалітет
 Альфос-де-Льйоредо — муніципалітет
 Альфос-де-Санта-Гадеа — муніципалітет